Clément-Bayard bezeichnet:

 ein ehemaliger französischer Automobilhersteller, siehe Établissements Clément-Bayard
 Adolphe Clément-Bayard (1855–1928), den Gründer dieses Unternehmens, siehe dazu Adolphe Clément.